Nika může být:

 výklenek, zaklenutá prohloubenina ve zdi, architektonický prvek (z francouzského nichée – hnízdo)
 pozice začlenění v systému (z francouzského nichée – hnízdo)
 ekologická nika – specifické prostředí, poskytující obživu určitému živému společenství (ekosystém)
 Nika (časopis) – český ekologický časopis
 tržní nika – příležitost k odbytu určitého zboží na trhu
 nika (sociologie) – specifické místní prostředí
 Nika (islám) – muslimská svatební smlouva
 Nika (ocenění) – filmová cena Ruské filmové akademie (odvozeno od bohyně  Níké)

Podobná označení 
 Níké – řecká bohyně vítězství
 Nike – výrobce sportovní obuvi

Externí odkazy